Ülemiste (zu deutsch „der Obere“) ist

 der Name eines Sees in Tallinn, siehe Ülemiste-See (Ülemiste järv)
 der Name eines Tallinner Stadtbezirks, siehe Ülemiste (Tallinn) (Ülemiste asum)
 der ehemalige Name des internationalen Flughafens von Tallinn, heute Flughafen Tallinn-Lennart Meri

Siehe auch:
 Ülemistejärve, ein Tallinner Stadtbezirk